Atlantik může označovat:

 jednoslovné pojmenování pro Atlantský oceán
 atlantik může být označení pro jedno z holocénních (postglaciálních), klimaticky určených období. Někdy bývá Atlantik označován jako klimatické optimum. Atlantik (cca 6000–4000 nebo nověji 6500–4800 př. n. l.), následoval po předchozím sušším období – Boreálu.

Související články 

 Atlantis

Externí odkazy